COSO steht für:

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, eine freiwillige privatwirtschaftliche Organisation in den Vereinigten Staaten
 COSO-Modell, ein internes Kontrollmodell für Unternehmen, siehe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission#Das COSO-Modell (1992/94) (COSO I)

Coso ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Carrascosa Coso (* 1955), spanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Carlos del Coso (* 1933), spanischer Hockeyspieler

Abkürzung